The Pool steht für:
 The Pool (Rollenspiel), Rollenspiel von James V. West (2000)
 The Pool (2007), US-amerikanischer Spielfilm von Chris Smith 
 The Pool (2018), thailändischer Spielfilm von Ping Lumpraploeng

Siehe auch:
 Pool